Diskriminante steht für

 die Diskriminante in der Algebra zur Lösbarkeit algebraischer Ausdrücke
 die Diskriminante (Modulform), eine Funktion in der Zahlentheorie
 die Diskriminante (algebraische Zahlentheorie), ein Hauptideal in einem Ganzheitsring
 die Planetarische Diskriminante als Massenverhältnis eines Körpers zu Objekten in der Umlaufbahn